Berg-Mehlbeere ist der Name verschiedener Pflanzenarten der Gattung Sorbus:

 Zwerg-Mehlbeere (Sorbus chamaemespilus)
 Vogesen-Mehlbeere (Sorbus mougeotii)